

Astronomia 
2097 Galle – asteroide della fascia principale
Anello Galle – anello di Nettuno
Cratere Galle – cratere lunare
Cratere Galle – cratere marziano

Geografia 
Galle – città dello Sri Lanka
Distretto di Galle – distretto dello Sri Lanka

Persone 
Carl Galle – atleta tedesco
Émile Gallé – vetraio francese
Jean Galle – allenatore di pallacanestro francese
Johann Gottfried Galle – astronomo tedesco
Pierre Galle – cestista e allenatore di pallacanestro francese

Pagine correlate 
Galla